Las siglas SIE pueden tener distintos significados:
 Servicio de Inteligencia y Enlace, institución de inteligencia de Uruguay.
 Sindicato Independiente de la Energía, un sindicato español.